Peletier ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Peletier (1517–1582), französischer Literat, Humanist, Jurist, Mediziner und Mathematiker
 Lambertus Peletier (* 1937), niederländischer Mathematiker

Sonstiges:
 Peletier-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:

 Le Peletier
 Pelletier
 Peltier